Коланковский () — польская фамилия. Известные носители:

 Коланковский, Витольд (1885—1948) — польский дипломат
 Коланковский, Зигмунт (1913—1998) — польский историк, архивист.
 Коланковский, Ежи (1915—2001) — польский поэт, драматург, переводчик.
 Коланковский, Людвик (1915—2001) — польский учёный, историк, общественный деятель.
 Коланковский, Миколай (1884—1946) — полковник, начальник отдела сапёрных войск Войска Польского.